Lamers ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Lamers (1871–1964), deutscher Kirchenmaler
 Gijsbert Hendrik Lamers (1834–1903), niederländischer reformierter Theologe
 Han Lamers (* 1984), niederländischer Altphilologe
 Hanns Lamers (1897–1966), deutscher Künstler
 Hans Lamers (1926–2014), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Heinrich Lamers (1864–1933), deutscher Kirchenmaler
 Karl Lamers (1935–2022), deutscher Politiker (CDU) und MdB
 Karl A. Lamers (* 1951), deutscher Politiker (CDU) und MdB
 Loiza Lamers (* 1995), niederländisches Model
 Monika Lamers (* 1941), deutsche Schriftstellerin
 Rolf Lamers (1927–2016), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Lammers